Aldo Turchetti – medico
 Elda Turchetti – operaia e partigiana
 Piero Turchetti – regista
 Pietro Turchetti – saggista